Comisión Electoral Nacional Independiente puede referirse a diferentes entes electorales:

 Comisión Electoral Nacional Independiente de Burkina Faso.
 Comisión Electoral Nacional Independiente de Guinea.